Mecz o Puchar Interkontynentalny 1998 został rozegrany 1 grudnia 1998 na Stadionie Olimpijskim w Tokio pomiędzy Realem Madryt, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 1997/98 oraz CR Vasco da Gama, triumfatorem Copa Libertadores 1998. Real wygrał mecz 2:1.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1997/1998)
 Copa Libertadores 1998

Bibliografia 
 RSSSF

1998 w piłce nożnej
Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej